Der SHV-Grossfeld-Cup 2013 war die 72. Austragung des Schweizer Handballgrossfeldcupwettbewerbs der Herren.

FINAL4

Rangliste

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Qualifikationsrunde

Gruppe 1

Rangliste

Spiele

Gruppe 2

Rangliste

Spiele

Gruppe 3

Rangliste

Spiele

Gruppe 4

Rangliste

Spiele

Einzelnachweise 

2013
Handballveranstaltung 2013
Sportveranstaltung im Kanton Basel-Landschaft
Sissach